Серия А 1986/1987 — 55-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 14 сентября 1986 года и завершился 17 мая 1987 года. В 1-й раз победителем турнира стал «Наполи».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1986/1987
Футбол в Италии в 1986 году
Футбол в Италии в 1987 году